Местоев — ингушская фамилия. Известные носители:
 Местоев, Абубакар Мусаевич (1994) — российский боец смешанных единоборств.
 Местоев, Хаджи-Мурат Заурбекович — участник Первой мировой войны, всадник Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.